Лев Эдуардович Фукс (1875—1916) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография  
Родился в семье юриста, действительного тайного советника Эдуарда Яковлевича Фукса. 

В 1894 году после окончания Николаевского кадетского корпуса вступил в службу. В 1896 году после окончания Николаевского кавалерийского училища произведён корнеты и выпущен в Павлоградский 2-й лейб-гусарский полк.  В 1900 году произведён в поручики. В 1903 году окончил Офицерскую кавалерийскую школу, штабс-ротмистр.

С 1908 года после окончания Николаевской академии Генерального штаба по I разряду, капитан, эскадронный командир Павлоградского 2-го лейб-гусарского полка. С 1911 года помощник старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа. С 1913 года старший адъютант управления 2-й Отдельной кавалерийской бригады.
 
С 1914 года участник Первой мировой войны, с 1915 года подполковник, и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 11-го армейского корпуса и и.д. начальника штаба 9-й кавалерийской дивизии. В 1916 году произведён в полковники. 

7 февраля 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

26 сентября 1916 года погиб в Битве на Сомме, будучи прикомандированным от русской армии к Британскому экспедиционному корпусу. 21 декабря 1916 года за боевые отличия посмертно произведен в генерал-майоры.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1912; Мечи и бант к ордену — ВП 02.03.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 17.12.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  с мечами (ВП 02.03.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 24.04.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 27.06.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 07.02.1916)

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1260, 23.12.1914 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1275, 14.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1277, 28.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1285, 23.06.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №147, 1915 г.
Новое время № 14577 от 04.10.1916 г.
РГВИА:  Ф.409. Оп.1. п/с 158-639 (1916 г.)

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Николаевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны (Россия)